Miejscowości w USA:
 Cornville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Cornville – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
Gminy w USA:
 Cornville (ang. Cornville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset